L'ordre de les Nymphaeales és un ordre de plantes angiospermes primitives. S'han trobat fòssils d'aquestes plantes de fins al Cretaci inferior.

Esquema actual 
Aquest esquema es basa en l'APG II, amb revisions ulteriors:

Classificacions 
Segons el sistema Cronquist de 1981 aquest ordre té cinc famílies:
 Barclayàcies (Barclayaceae)
 Cabombàcies (Cabombaceae)
 Ceratofil·lals (Ceratophyllaceae)
 Nelumbes (Nelumbonaceae) 
 Nimfeàcies (Nymphaeaceae) 

 
Segons el sistema APG II (2003), no existeix pas, però l'Angiosperm Phylogeny Website (APWeb) accepta l'ordre.

Va tenir en principi dues famílies (2006):
 ordre Nymphaeales
 Cabombaceae
 Nymphaeaceae

Més tard (2007) l'ordre va augmentar a tres famílies:
 ordre Nymphaeales
 Cabombaceae
 Hydatellaceae 
 Nymphaeaceae

Referències

Enllaços externs 

 Angiosperm Phylogeny Website.